Mit Kriegerdenkmal Walsdorf werden folgende Denkmäler bezeichnet:

 das Kriegerdenkmal Walsdorf (Idstein) in Walsdorf (Idstein)
 die Luitpoldsäule im oberfränkischen Walsdorf